Välijoki kan syfta på följande platser:

Finland 

 Välijoki (vattendrag i Finland), Lappland, 
 Vähäjoki (vattendrag i Lappland), 

Robotskapade Finlandförgreningar